Angola este divizată în 18 provincii:

Vezi și
 ISO 3166-2:AO, codurile ISO pentru Angola

Referințe